Timolau de Corint, dirigent corinti 
 Timolau de Larissa, escriptor grec 
 Timolau de Palmira, príncep de Palmira